Павлюченков Віктор Володимирович — російський каскадер, сценарист, автор і виконавець пісень.
 Павлюченкова Анастасія Сергіївна (нар. 1991) — російська тенісистка, багаторазовий переможець турнірів Великого шолома.